Харибда — морское чудище из греческой мифологии.
 (388) Харибда — довольно крупный астероид главного пояса.